Josep Tous i Biaggi (Barcelona, 1857 – 1929), enginyer català
 Josep Tous i Soler (Igualada, 1811 – Barcelona, 1871), frare caputxí i beat
 Josep Maria Tous i Maroto (Palma, 1870 — 1949) escriptor, poeta i arxiver